Хоровод

 Корогод — колишнє село в Україні, в Іванківському районі Київської області.
 Новий Корогод — село в Україні, в Бородянському районі Київської області.

Корогод — прізвище.
 Корогод Борис Леонідович (1935—2017) — український історик, один із засновників історичного факультету Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка.